Лукас Ватценроде — лавник у Торуні, дід Ніколауса (Миколая) Коперніка.
 Лукас Ватценроде — єпископ РКЦ, вуй та опікун Ніколауса (Миколая) Коперніка.